Louis Armand de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Louis Armand I. de Bourbon, prince de Conti (1661–1685), französischer Adeliger und Fürst von Conti
 Louis Armand II. de Bourbon, prince de Conti (1695–1727), französischer Adeliger und Fürst von Conti

Siehe auch:
 Louis de Bourbon